Вершинин, Андрей:
 Вершинин, Андрей Владимирович (род. 1966) — российский преступник.
 Вершинин, Андрей Николаевич (1911—1941) — участник Великой Отечественной войны, военный лётчик, лейтенант.